Rigiblick steht für:

 Seilbahn Rigiblick, Standseilbahn am Zürichberg, Zürich
 Theater Rigiblick in Zürich